Майкл Гэстон (; 5 ноября 1962) — американский актёр кино и телевидения. Он играл агента Куинна в шоу «Побег». Он появился в роли Грея Андерсона в драме CBS «Иерихон». Он также появился в первом сезоне «Клана Сопрано» в роли заядлого игрока, у которого проблемы с Тони. У него также была повторяющаяся роль директора КБР Гейла Бертрама в «Менталисте».

Гэстон изобразил генерала Томми Фрэнкса в фильме «Буш». Он появился более чем в 20 фильмах, включая «Внезапная смерть», «Выкуп», «Полицейские», «Тринадцать дней», «Суровое испытание», «Двойной просчёт», «Особо тяжкие преступления», «Совокупность лжи» и «Спаси и сохрани». У него были роли в различных драматических сериалах, включая «Клан Сопрано», «Западное крыло», «Убойный отдел», «Закон и порядок», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Грань», «Практика» и «24 часа».

У Гэстона были различные роли на Бродвее и вне Бродвея, включая «День в смерти Джо Эгга», а также«Генри V».

Семья 
Гэстон женат и у него двое детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Michael Gaston profile, JerichoWiki.cbs.com; accessed December 23, 2014.